Irati (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Irati (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Irati (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Irati (rivier), een zijrivier van de Aragón in Noordoost-Spanje
 Woud van Irati, een bos genoemd naar deze rivier